Methanopyrus kandleri — вид метанообразующих архей из типа эвриархеот, выделенный в собственный класс Methanopyri.

Этот гипертермофильный вид впервые был обнаружен на стенках чёрного курильщика в Калифорнийском заливе на глубине 2000 м. Он живёт и размножается при температуре 84—110 °С, а штамм 116 — при 122 °С.

Примечания

Литература 
 
 
 

Euryarchaeota